Casiano peut faire référence à :

Eddie Casiano (1972- ), joueur portoricain de basket-ball,
Casiano Céspedes (1924- ), un joueur de football international paraguayen,
Casiano Chavarría (1901-?), un joueur de football international bolivien,
Casiano Delvalle (1970- ), un joueur de football international paraguayen,
Casiano Monegal (1885-1944), un écrivain, journaliste et homme politique uruguayen,
Casiano Alguacil (1832-1914), un photographe espagnol,
Casiano Floristán (1926-2006), un prêtre et théologien catholique espagnol.

Voir aussi 

Cassino